WTP steht für:

 Welttanzprogramm
 Wireless Transaction Protocol, siehe Wireless Application Protocol
 WTP – IATA-Code für Woitape, Papua-Neuguinea
 Willingness to pay, siehe Zahlungsbereitschaft (Volkswirtschaft)

WTP